Een verkeersweg:
N36 (België)
N36 (Frankrijk)
N36 (Nederland), zie Rijksweg 36